Echelon – sieć globalnego wywiadu elektronicznego 
 Echelon – jednostka osadnicza w USA
 Echelon Place – hotel i kasyno w Las Vegas
 Echelon Corporation – firma informatyczna

Zobacz też: eszelon